Clark Houses ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clark Houses (Massachusetts), NRHP-Nr. 78000453
 Featherston, Edmonson and Clark Houses, NRHP-Nr. 83002761
 Morrison and Clark Houses, NRHP-Nr. 90002149

Siehe auch:
 Clark House